Ebola (parfois orthographié « Ébola ») peut désigner :
 la maladie à virus Ebola, une fièvre hémorragique provoquée par le virus Ebola ;
 par extension, l'épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest de 2013 à 2015 ;
 le virus Ebola lui-même, de la famille des Filoviridae ;
 la rivière Ebola, en République démocratique du Congo.